«Sick and Twisted Affair» — другий студійний альбом американського рок-гурту My Darkest Days. Реліз відбувся 26 березня 2012.

Список пісень

Учасники запису 
 Метт Уолст — вокал, ритм-гітара
 Сал Коста — соло-гітара, задній вокал
 Брендон МакМіллан — бас-гітара
 Даг Олівер — ударні
 Рід Генрі — клавіші, ритм-гітара
 Баррі Сток — гітара в треку «Again»

Чарти

Примітки 

Альбоми My Darkest Days
Альбоми 604 Records